Задержание, в учении о гармонии — неаккордовый звук, который, попадая на сильную долю такта, занимает место аккордового звука (как бы «задерживая» его появление). Обычно исполняется на секунде (большой либо малой, выше либо ниже) от основного тона аккорда, что воспринимается как диссонанс (либо псевдоконсонанс).

Классификация

Различают несколько видов задержания:
 приготовленное (звук задержания остаётся от предыдущего аккорда в том же голосе или же присутствует в предыдущем аккорде в другом голосе); заключает в себе три фазы: приготовление, собственно задержание и разрешение;
 неприготовленное (звук задержания отсутствует в предыдущем аккорде; называется также аподжиатурой); заключает в себе только две фазы: задержание и разрешение;
 «неразрешённое» или «брошенное» задержание.

История

Термин «задержание», по-видимому, впервые был применён Дж. Царлино в трактате «Основы гармоники». Задержание в то время трактовалось как диссонирующий звук, требующий правильного приготовления и плавного нисходящего разрешения. 

На рубеже 16— 17 веков приготовление задержания перестали считать обязательным. 

С 17 века задержание всё чаще рассматривается в составе аккорда, а учение о задержании включается в науку о гармонии (особенно с 18 века). 

«Неразрешённые» задержания исторически подготовили один из типов новой аккордики 20 века (созвучия с прибавленными, или побочными, тонами).

Применение
После утверждения гомофонии задержания в ведущем верхнем голосе составили важную черту так называемого «галантного стиля» (18 век); такие задержания обычно ассоциировались со «вздохами».

Л. Бетховен, стремясь к простоте, строгости и мужественности своей музыки, сознательно ограничил применение задержаний.

В джазе, поп-музыке и роке распространён термин «задержанный аккорд» (suspended chord или sus chord):
 sus4 (suspended four) — аккорд с задержанием на кварте;
 sus2 (suspended two) — аккорд с задержанием на секунде.

Примечания

См. также 
 Synkopendissonanz

Литература
 Johann Georg Sulzer: Art. Vorhalt. In: Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig 1774 (online).
 Arrey von Dommer: Elemente der Musik. Weigel, Leipzig 1865.
 Rudolf Louis / Ludwig Thuille: Harmonielehre. Klett & Hartmann, Stuttgart 1907. 7. Auflage (1920).
 Axel Jungbluth: Jazz Harmonielehre. Schott, Mainz 1981. Überarbeitete Neuausgabe 2001, ISBN 3-7957-8722-X.
 Mark Levine: The Jazz Piano Book. Sher Music, Petaluma CA 1989, ISBN 0-9614701-5-1
 Reinhard Amon: Lexikon der Harmonielehre Doblinger, Wien 2015 ISBN 978-3-90266756-4
 Шевалье Л., История учений о гармонии, пер. с франц., М., 1931;
 Способин И., Евсеев С, Дубовский И., Практический курс гармонии, ч. II, М., 1935 (раздел 1); 
 Guiliemus Monachus, De preceptis artis musice et practice compendiosus, libellus, в кн.: Coussemaker Е. de, Scriptorum de musica medii-aevi..., t. 3, XXIII, Hlldesheim, 1963, p. 273-307; 
 Zarlino G., Le istitutioni harmoniche. A facsimile of the 1558 Venice edition, N. Y., 1965, 3 parte, cap. 42, p. 195-99;
 Riemann H., Geschichte der Musiktheorie im IX-XIX. Jahrh., Lpz., 1898; 
 Piston W., Harmony, N. Y., 1941; Сhominski J. M., Historia harmonii i kontrapunktu, t. 1-2, Kr., 1958-62.

Теория музыки
Музыкальные термины